Dori o Dory puede referirse a:

 Dori, Diminutivo del nombre femenino Adoración.
 Dori, avenida o calle en Japón.
 dory o doru (en griego: δόρυ), tipo de lanza no muy pesada que podía ser lanzada como una jabalina y era el arma principal de los hoplitas griegos.
 Dori Media Group, una empresa productora de telenovelas.

Ficción 
 Dori, un personaje enano de la novela El hobbit, de J. R. R. Tolkien.
 Dory, un personaje ficticio de la película de animación Buscando a Nemo.

Localidades 
 Dori, ciudad de Burkina Faso.
 Dory, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Maniche.

Personas 
 Leonora Dori (1571-1617), una noble italiana relacionada con los Médicis.
 Yaakov Dori (1899-1973), un militar israelí, comandante de la Haganá y primero en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel.